Johann Alois Seethaler (1775-1835), un orfèvre allemand ;
 Joseph Anton Seethaler (1740-1811), un orfèvre et un marchand d'argent allemand ;
 Nils Seethaler (1981-), un anthropologue culturel allemand ;
 Robert Seethaler (1966-), un écrivain, scénariste et acteur autrichien.